Список кодов стран ФИФА — список триграмм, назначаемых странам ФИФА. Они являются официальными кодами ФИФА, а также континентальных конфедераций (АФК, КАФ, КОНКАКАФ, КОНМЕБОЛ, ОФК, УЕФА). Используются как сокращения названий стран и зависимых территорий на официальных соревнованиях. Иногда коды используются не только в футболе.

Коды членов ФИФА 
В настоящее время существуют 211 стран-членов ФИФА.

Коды стран, не являющихся членами ФИФА 
Следующие коды относятся к странам или зависимым территориям, не связанным с ФИФА, но чьи коды часто появляются в базе данных ФИФА или на веб-сайтах конфедераций.

Нерегулярные коды 
Следующие коды относятся к странам или зависимым территориям, не связанным с ФИФА. Даже если они являются членами или ассоциированными членами континентальной конфедерации, то эти коды в ФИФА не используют.

Устаревшие коды 
Следующие коды являются устаревшими, поскольку страна прекратила своё существование, изменила своё название, изменился её код, или она стала частью другого государства.

Различия между ФИФА, МОК и ИСО 
Несмотря на то, что большинство кодов ФИФА соответствуют кодам МОК, которые применяются на Олимпийских играх, коды некоторых стран различаются.

Есть государства, являющиеся членами ФИФА, но не представленные комитетом в МОК, и наоборот.
 Члены ФИФА, не представленные в МОК:
 Ангилья;
 Англия;
 Макао;
 Монтсеррат;
 Новая Каледония;
 Северная Ирландия;
 Таити;
 Теркс и Кайкос;
 Уэльс;
 Фарерские острова;
 Шотландия.

 Государства, представленные в МОК, не являющиеся членами ФИФА:
 Великобритания
 Кирибати
 Маршалловы Острова
 Монако
 Науру
 Палау
 Тувалу
 Федеративные Штаты Микронезии

См. также 
 Список кодов МОК
 ISO 3166-1

Примечания

Ссылки 
 Список кодов ФИФА на сайте RSSSF

ФИФА
ФИФА список кодов стран
ФИФА список кодов стран
ФИФА список кодов стран
Геокоды